— японский астроном-любитель, первооткрыватель комет и астероидов, работающий в обсерватории Йории, в которой им совместно с Хироси Мори, начиная с 1988 года, было открыто в общей сложности 45 астероидов. А 5 января 1991 года ему удалось обнаружить комету C/1991 A2 (Араи).

В знак признания его заслуг одному из астероидов было присвоено его имя (21082) Араи Масару .

См. также 
 Тосимаса Фурута
 Такэси Урата
 Тэцуя Фудзии

Примечания

Ссылки 
 Asteroids discovered at Yorii  

Учёные по алфавиту
Астрономы по алфавиту
Астрономы XX века
Астрономы Японии
Первооткрыватели астероидов